Dies ist eine Liste der Mitglieder der 13. Knesset.

Die 120 Abgeordneten wurden am 23. Juni 1992 gewählt.
 Avoda: 44
 Likud: 32
 Meretz: 12
 Tzomet: 8
 Nationalreligiöse Partei: 6
 Schas: 6
 Vereinigtes Thora-Judentum: 4
 Chadasch: 3
 Moledet: 3
 Arabisch Demokratische Partei (Israel): 2

Mitglieder der 13. Knesset

Umbesetzungen

Weblinks 
 Eintrag auf der Internetseite der Knesset

13
Israel, Knesset #13
Israel, Knesset #13